

Sigle
 Neuro-cistercercosi
 Noleggio con conducente
 Nucleo Controllo Cucine

Codici 
 ncc – codice ISO 639-3 della lingua ponam